Список ультра-піків Ґренландії — це список всіх 39-ти «ультра-піків» Ґренландії та прилеглих островів з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає вершини з максимальною абсолютною висотою до 3300-3700 м. У список входить всього 1-на вершина (Гуннбйорн), яка належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Ультра-піки 

Примітка. HP — найвищий «ультра-пік» гір, гірського масиву, гірського хребта або острова, зазвичай без офіційної назви.

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 Greenland, The Faroes & The German Minority 
 Bivouac.com  
 Peakbagger.com  
 Peaklist.org  
 Peakware.com  
 Summitpost.org  

 
Ультра-піки
Ґренландія